Le nom Oconee désigne notamment, aux États-Unis :
la rivière Oconee ;
le comté d'Oconee en Caroline du Sud ;
le comté d'Oconee en Géorgie ;
Oconee, ville de Géorgie ;
 Oconee, village de l'Illinois.